Atoyac (Jalisco), een plaats in de Mexicaanse staat Jalisco
 Atoyac de Álvarez, een plaats in de Mexicaanse staat Guerrero
 Atoyac (Veracruz), een plaats in de Mexicaanse staat Veracruz
 Santa Cruz Atoyac, een wijk in Mexico-Stad
 San Pedro Atoyac, een plaats in de Mexicaanse staat Oaxaca
 Río Atoyac, een rivier in Mexico